skaza krwotoczna
 małopłytkowość immunologiczna (daw. plamica małopłytkowa, małopłytkowość samoistna)
 zakrzepowa plamica małopłytkowa
 zapalenie naczyń związane z IgA
 plamica (Arthonia) – rodzaj grzybów